Bajo Aragón puede referirse a:

 la comarca geográfica del Bajo Aragón, que conforma el río Aragón a su paso por Navarra;
 la comarca administrativa del Bajo Aragón, en la Comunidad Autónoma de Aragón;
 la comarca histórica del Bajo Aragón, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 el barrio de Bajo Aragón en Zaragoza.